Anakie (Australië), een plaats in Queensland, Australië
 de Surinaamse naam voor de Bahamapijlstaart